COUP-TFII  ( транскрипционный фактор COUP 2 ), известный также как  NR2F2  (подсемейство ядерных рецепторов 2, группы F, элемент 2) — белок, кодируемый у человека геном  NR2F2. Аббревиатура COUP расшифровывается как chicken ovalbumin upstream promoter — расположенный выше по течению промотор овальбумина курицы.

Функция 
COUP-TFII играет важную роль в регуляции развития ряда тканей и органов, включая сердце, кровеносные сосуды, мышцы и конечности.

Глюкокортикоидные рецепторы стимулируют COUP-TFII опосредованную трансактивация генов, а сам COUP-TFII подавляет транскрипционную активность глюкокортикоидных рецепторов. COUP-TFII взаимодействует с GATA2, препятствуя дифференцировки адипоцитов.

Взаимодействия 
COUP-TFII.как было выявлено, взаимодействует с:

 HDAC1
 Lck
 NR2F6
 Нуклеолин

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Факторы транскрипции